Il doppio del torneo di tennis Verizon Tennis Challenge 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sherwood Stewart e Kim Warwick che hanno battuto in finale Paul Annacone e Christo van Rensburg 2-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (finale)
 Ken Flach /  Robert Seguso (quarti di finale)

 Christo Steyn /  Danie Visser (quarti di finale)
 Sherwood Stewart /  Kim Warwick (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Verizon Tennis Challenge 1987